Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1997 года проходил с 7 по 12 октября в Сан-Себастьяне, Испания.

Призёры 

1997